Згар, згарище — місце, де була пожежа; випалене або вигоріле місце в лісі.
 Згар — шлак від згоряння твердого палива.
 Згар — залишки чого-небудь згорілого.

Топонім 

Річка
 Згар — річка в Україні на Поділлі
 Суха Згар — річка у Дробівському та Золотоніськомурайонах Черкаської області, ліва притока Кропивни.
Села
 Згар — Хмельницька область, Деражнянський район
 Згар — Черкаська область, Золотоніський район

Примітки